

Geografia 
 Giroux – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Alexandre Giroux (1981) – hockeista su ghiaccio canadese 
 André Giroux (1916-1977) – scrittore canadese
 André Giroux (1801-1879) – pittore francese
 Auguste Giroux (1874-1953) – rugbista a 15 e medico francese
 Bernard Giroux (1950-1987) – copilota di rally francese
 Claude Giroux (1988) – hockeista su ghiaccio canadese 
 Henry Giroux (1943) – giornalista e docente statunitense
 Julie Giroux (1961) – compositore statunitense
 Lionel Giroux (1935-1995) – wrestler canadese
 Mathieu Giroux (1986) – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese
 Ray Giroux (1976) – hockeista su ghiaccio canadese